Honigbaum steht für:

 Japanischer Schnurbaum, eine Pflanzenart
 bis 1945 deutscher Name eines Dorfes im Kreis Friedland/Kreis Bartenstein, Ostpreußen, seit 1945: Miedna (Sępopol), Ort der Gmina Sępopol, Powiat Bartoszycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 bis 1946 deutscher Name eines Dorfes im Kreis Heiligenbeil, Ostpreußen, seit 1947: untergegangener Ort im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad, Russland